Dit is een lijst van planetoïden 93201-93300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93201) - || 2000 SZ115 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93202) - || 2000 SU116 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93203) - || 2000 SN118 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93204) - || 2000 SQ118 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93205) - || 2000 ST119 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93206) - || 2000 SS122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93207) - || 2000 SY122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93208) - || 2000 SQ123 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93209) - || 2000 SL125 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93210) - || 2000 SS126 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93211) - || 2000 SU126 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93212) - || 2000 SA127 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93213) - || 2000 SA128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93214) - || 2000 SB128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93215) - || 2000 SL128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93216) - || 2000 ST128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93217) - || 2000 SR130 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93218) - || 2000 SJ131 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93219) - || 2000 SG133 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93220) - || 2000 SA135 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93221) - || 2000 SE140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93222) - || 2000 SL140 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93223) - || 2000 SC141 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93224) - || 2000 SR141 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93225) - || 2000 SE142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93226) - || 2000 SJ142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93227) - || 2000 SU142 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93228) - || 2000 SH144 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93229) - || 2000 SJ144 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93230) - || 2000 SW144 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93231) - || 2000 SK146 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93232) - || 2000 SE147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93233) - || 2000 SN147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93234) - || 2000 SS147 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93235) - || 2000 SE148 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93236) - || 2000 SR149 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93237) - || 2000 SX149 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93238) - || 2000 SH150 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93239) - || 2000 SO150 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93240) - || 2000 SB152 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93241) - || 2000 SO152 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93242) - || 2000 SF153 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93243) - || 2000 SA154 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93244) - || 2000 SE154 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93245) - || 2000 SH155 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93246) - || 2000 SR156 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93247) - || 2000 ST156 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93248) - || 2000 SD157 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93249) - || 2000 SL157 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93250) - || 2000 SP157 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93251) - || 2000 SZ157 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93252) - || 2000 SS160 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93253) - || 2000 SB161 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93254) - || 2000 SF161 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93255) - || 2000 SC163 || 29 september 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (93256) Stach || 2000 SD163 || 29 september 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (93257) - || 2000 SQ165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93258) - || 2000 SX165 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93259) - || 2000 SD166 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93260) - || 2000 SB168 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93261) - || 2000 SN168 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93262) - || 2000 SR168 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93263) - || 2000 ST170 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93264) - || 2000 SP171 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93265) - || 2000 SV171 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93266) - || 2000 SW171 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93267) - || 2000 SS173 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93268) - || 2000 SX173 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93269) - || 2000 SL175 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93270) - || 2000 SQ175 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93271) - || 2000 SS175 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93272) - || 2000 ST176 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93273) - || 2000 SE177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93274) - || 2000 SC178 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93275) - || 2000 SO178 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93276) - || 2000 ST178 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93277) - || 2000 SJ179 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93278) - || 2000 SS181 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93279) - || 2000 SU181 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93280) - || 2000 SW186 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93281) - || 2000 SJ187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93282) - || 2000 SK187 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93283) - || 2000 SP188 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93284) - || 2000 SY188 || 22 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93285) - || 2000 SQ189 || 22 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (93286) - || 2000 SV191 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93287) - || 2000 SG194 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93288) - || 2000 SA196 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93289) - || 2000 SC196 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93290) - || 2000 SP196 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93291) - || 2000 SV196 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93292) - || 2000 SD198 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93293) - || 2000 SM199 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93294) - || 2000 SY199 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93295) - || 2000 SC201 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93296) - || 2000 SU202 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93297) - || 2000 ST203 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93298) - || 2000 SH205 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93299) - || 2000 SC206 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93300) - || 2000 SD206 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten